Ковачевичи — топоним и властельский род.

Властельский род 
 Ковачевичи — феодальный, властельский род в средневековой Боснии.

Населённые пункты

Босния и Герцеговина 
  — село в общине Дони-Вакуф, Федерация Боснии и Герцеговины.
  — село в общине Сапна, Федерация Боснии и Герцеговины.
  — село в общине Цазин, Федерация Боснии и Герцеговины.

Черногория 
  — село в общине Плевля.

См. также 
 Ковачевич — фамилия